Тэгу может означать следующее:
 Тэгу — четвёртый по величине город в Южной Корее.
 Тэгу — южнокорейский аэропорт совместного базирования, расположенный в Тэгу.
 Тэгу — футбольный и легкоатлетический стадион в Тэгу.
 Марафон Тэгу — ежегодный марафон в Тэгу.
 Фрегаты типа «Тэгу» — фрегаты ВМС Республики Корея.

См. также 
 Тегу